Сьяка́ Шико́ Тьене́ (; 22 февраля 1982, Абиджан) — ивуарийский футболист, левый защитник. Выступал в национальной сборной Кот-д’Ивуара.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру Тьене начал в ивуарийском клубе «АСЕК Мимозас», затем два сезона провёл в южноафриканском «Мамелоди Сандаунз». В 2005 году Тьене перебрался в Европу, перейдя во французский «Сент-Этьен», однако, не сумев в нём завоевать место в основном составе и проведя год в аренде в «Реймсе», Тьене в 2008 году перешёл в «Валансьен». В «Валансьене» Тьене являлся игроком основы, проведя за два сезона 57 игр в Лиге 1, после чего, в 2010 году, перешёл в «Пари Сен-Жермен». Сумма компенсации составила 1,5 млн €.

Карьера в сборной 
В национальной сборной Сьяка Тьене выступает с 2005 года, проведя в её составе 61 матчей и забив в них 2 гола. Тьене принимал участие в Кубках африканских наций 2006, 2008 и 2010 годов, значится он и в заявке Кот-д’Ивуара на чемпионат мира 2010. Принимал участие в 7 Кубках африканских наций (2002, 2006—2015).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на RSSSF.com
 Профиль на L’Equipe
 
 
 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки ФК «АСЕК Мимозас»
Игроки ФК «Мамелоди Сандаунз»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Реймс»
Игроки ФК «Валансьен»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Монпелье»